Михаил Ржевцев: Ржевцев, Михаил Андреевич (1912 — ?) — советский футболист.
 Ржевцев, Михаил (род. 1937) — советский хоккеист.